

Personen 
 Frederick Forsyth (1938), een Engelse schrijver
 Alastair Forsyth (1976), een Schotse golfer
 William Forsyth Sharpe (1934), een Amerikaans econoom
 Alexander Forsyth (1769 – 1843), Schots uitvinder van de slaghoeddetonator (munitie)
 Charles Forsyth (1885 - 1951), een Brits waterpolospeler
 Bruce Forsyth (1928 - 2017), een Engelse tv-presentator en acteur
 Bill Forsyth (1946), een Schotse regisseur en filmschrijver
 Sarah Forsyth (pseudoniem), een Engelse schrijfster en ex-prostituee, zie Snuff, een gewelddadige vorm van seks

Plaatsen en gebieden in de Verenigde Staten 
 Forsyth (Georgia)
 Forsyth (Illinois)
 Forsyth (Missouri)
 Forsyth (Montana)
 Forsyth County (North Carolina), een gebied in de Amerikaanse staat North Carolina
 Forsyth County (Georgia), een gebied in de Amerikaanse staat Georgia

Zie ook 
 Forsyte Saga, een familiekroniek van John Galsworthy
 Forsythe Racing, een voormalig Amerikaans autoraceteam
 Forsyth-Edwards Notation (FEN), een standaard voor het beschrijven van schaakstellingen
 Grant & Forsyth, een Brits muziekduo, het echtpaar Dominic Grant en Julie Forsyth

 William Forsythe (doorverwijspagina)